Can Buxeres, parc municipal de l'Hospitalet de Llobregat.
 Casa Buxeres, edifici modernista al carrer de l'Hospital.
 Cristalleria Buxeres, fàbrica modernista del Raval.